Serhijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Sergejewka/Сергеевка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Odessa, Stadtkreis von Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Serhijiwka

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk, siehe Serhijiwka (Krasnokutsk)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa, siehe Serhijiwka (Losowa)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk, siehe Serhijiwka (Wolotschysk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, Stadtgemeinde Henitschesk, siehe Serhijiwka (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, Siedlungsgemeinde Nowotrojizke, siehe Serhijiwka (Henitschesk, Nowotrojizke)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, Stadtgemeinde Tawrijsk siehe Serhijiwka (Kachowka, Tawrijsk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, Siedlungsgemeinde Welyka Lepetycha, siehe Serhijiwka (Kachowka, Welyka Lepetycha)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Siedlungsgemeinde Hrodiwka, siehe Serhijiwka (Pokrowsk, Hrodiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Siedlungsgemeinde Udatschne, siehe Serhijiwka (Pokrowsk, Udatschne)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Serhijiwka (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, siehe Serhijiwka (Mariupol)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Apostolowe, siehe Serhijiwka (Apostolowe)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka, siehe Serhijiwka (Jurjiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka, siehe Serhijiwka (Tomakiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka, siehe Serhijiwka (Sofijiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Serhijiwka (Solone)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Blahowischtschenske, siehe Serhijiwka (Blahowischtschenske)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Serhijiwka (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Beresnehuwate, siehe Serhijiwka (Baschtanka, Beresnehuwate)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske, siehe Serhijiwka (Bratske)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Kasanka, siehe Serhijiwka (Baschtanka, Kasanka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Kodyma, siehe Serhijiwka (Kodyma)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ljubaschiwka, siehe Serhijiwka (Ljubaschiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata, siehe Serhijiwka (Sarata)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Serhijiwka (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Hoschtscha, siehe Serhijiwka (Hoschtscha)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Serhijiwka (Riwne)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Nowomykolajiwka, siehe Serhijiwka (Saporischschja, Nowomykolajiwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Landgemeinde Mychajliwka, siehe Serhijiwka (Saporischschja, Mychajliwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Serhijiwka (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, siehe Serhijiwka (Bilopillja)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky, siehe Serhijiwka (Pryluky)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Horochiw, siehe Serhijiwka (Horochiw)